Le nom de Bituriges - « Les rois du monde » (bitu et rig ou rix en gaulois), (byd et rhi) en gallois, bed et ri en breton) - a été porté par plusieurs peuples gaulois :

 les Bituriges Cubes : Berry
 les Bituriges Vivisques : Gironde

Peuple gaulois